wariant Ines, hiszpańskiego odpowiednika imienia Agnieszka
Miejscowości w USA:
 Inez – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Martin
 Inez – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Victoria